Friis ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Friis (1870–1949), dänischer Historiker und Hochschullehrer
 Achton Friis (Johannes Achton Friis; 1871–1939), dänischer Zeichner und Maler
 Agnete Friis (* ≈1920), dänische Badmintonspielerin
 Claus Achton Friis (1917–1999), dänischer Architekt, Grafiker und Briefmarkenkünstler

 Eigil Friis-Christensen (1944–2018), dänischer Geo- und Weltraumphysiker
 Else Marie Friis (* 1947), dänische Paläobotanikerin
 Emma Friis (* 1999), dänische Handballspielerin
 Erhard von Wedel-Friis (1710–1786), königlich-dänischer Generalleutnant und Diplomat
 Erik Friis (1916–1983), dänischer Radrennfahrer 
 Ewerdt Friis (1619–1672), deutsch-schwedischer Bildhauer und Holzschnitzer
 Harald Friis (1893–1976), US-amerikanischer Ingenieur
 Holger Friis Johansen (1927–1996), dänischer Klassischer Philologe
 Ib Friis (* 1945), dänischer Botaniker
 Jacob Friis (* 1976), dänischer Fußballtrainer
 Jakob Friis-Hansen (* 1967), dänischer Fußballspieler
 Janus Friis (* 1976), dänischer Informatiker und Unternehmer
 Jens Andreas Friis (1821–1896), norwegischer Sprachforscher
 Jesper Friis (genannt Der Schwarze; 1673–1716), königlich dänischer Oberst 
 Johan Friis (1494–1570), dänischer Politiker
 Laila Friis-Salling (* 1985), grönländische Freestyle-Skierin
 Live Foyn Friis (* 1985), norwegische Pop-Jazz-Sängerin und Songwriterin
 Lotte Friis (* 1988), dänische Schwimmerin
 Lykke Friis (* 1969), dänische Politikerin
 Michael Friis (* 1950), dänischer Bassgitarrist, Komponist, Produzent, Orchesterleiter und Schauspieler
 Michael Pedersen Friis (1857–1944), dänischer Politiker

 Nicolaus Christian Friis (1714–1777), norwegischer pietistischer Missionar
 Steffi Friis (* 1993), schweizerisch-dänische Schauspielerin
 Torsten Friis (1882–1967), schwedischer General

Siehe auch:

 Fries (Begriffsklärung)

Siehe auch die Familiennamen:

 Friess
 Frieß
 Friesz
 Fris
 Freeze
 Vries